

Sciences et techniques 
  est un genre de champignons ascomycètes, de la famille des . Il comprend notamment les espèces :
 Venturia inaequalis, responsable de la tavelure du pommier ;
 Venturia pyrina, responsable de la tavelure du poirier.
 Venturia est un genre de guêpes parasitoïdes, de la famille des Ichneumonidae.

Culture et société 
 Venturia est un groupe de metal progressif français, originaire de Montpellier.

Toponyme 
 Venturia est une localité du comté de McIntosh, dans le Dakota du Nord (États-Unis).